Santa Caterina (italienisch für „heilige Katharina“) kann sich auf folgendes beziehen:
Heilige:
 Katharina von Alexandrien, frühchristliche Jungfrau und Märtyrin
 Katharina von Siena (1347–1380), italienische Mystikerin, Jungfrau und Kirchenlehrerin

Kirchen und Klöster:
 Santa Caterina (Palermo) in Palermo
 Santa Caterina (Venedig)
 Santa Caterina a Magnanapoli in Rom
 Santa Caterina del Sasso am Lago Maggiore

Orte:
 Santa Caterina Albanese in Kalabrien
 Santa Caterina dello Ionio in Kalabrien
 Santa Caterina Villarmosa in Sizilien
 Santa Caterina Valfurva, einem Skiort im Veltlin 
 Santa Caterina (St. Kathrein) bei Bagni di Lusnizza (Lussnitz) im Kanaltal

Siehe auch:
 Santa Catarina (Begriffsklärung)
 Santacaterina